PGO, sigle de trois lettres peut faire référence à :
 PGO, une marque française automobile spécialisée dans les voitures de sport,
 Stevens Field, aéroport de Pagosa Springs, dans le Colorado aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports,
 Partenariat pour un gouvernement ouvert.

Code